Ма́рково — деревня в Островском районе Псковской области России.  Входит в состав Островской волости.

География 
Расположена в 9 км к востоку от центра города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 114 жителей.

История 
До 2015 года входила в состав Городищенской волости.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)